Il singolare del torneo di tennis Malta Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hicham Arazi che ha battuto in finale Stéphane Simian 6-7, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Hicham Arazi (Campione)
 Grant Stafford (primo turno)
 Juan Luis Rascón Lope (quarti di finale)
 Filippo Messori (semifinali)

 David Nainkin (secondo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Thierry Guardiola (quarti di finale)
 Stéphane Simian (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1996